Gali ist:
 der Name einer Stadt in Abchasien, siehe Gali
 Gali (Insel), griechische Insel im Saronischen Golf

Galí oder Gali ist der Familienname folgender Personen:
 Bali Gali (* 1939), indischer Priester, Bischof von Guntur
 Beth Galí (* 1950), katalanische Designerin, Architektin und Landschaftsarchitektin
 Francesc Galí (1880–1965), katalanischer Maler und Kunsterzieher
 Francisco Gali (* 1539), spanischer Entdecker und Seefahrer
 Jordi Galí (* 1961), spanischer Ökonom und einer der Hauptvertreter des Neokeynesianismus
 Josep Vinyals i Galí (1771–1825), katalanischer Komponist, Organist und Instrumentalist
 Teresa Galí-Izard (* 1968), spanische Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin

Siehe auch:
 Ghali
 Galli